La Bataille de Sidi Brahim est une bataille qui s'est déroulé le 15 Juin 1921. opposant les tribus berbères du Rif à l'armée espagnole lors de la Guerre du Rif,  cette victoire rifaine fut très importante car elle permis aux rifains de débloquer un nouveau repère stratégique, la colline de Sidi Brahim, cette colline permettait aux rifains de surveiller la route entre Anoual et Igueriben.

Notes et références 

Guerre du Rif
Juin 1921